Шамберлан () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (род. 1951) — американский биоинженер.
 Шамберлан, Шарль Эдуард (1851—1908) — французский бактериолог и химик, ученик и соратник Луи Пастера.